Monthelon kan syfta på:
 Monthelon, Marne
 Monthelon, Saône-et-Loire